Dreihöf steht für:

 Dreihöf (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Dreihöf (Gemeinde Karlstetten), Ortschaft von Karlstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Dreihöf (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Gemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dreihöf (Gemeinden Ebersdorf, Kaindorf), Ortsteil von Ebersdorf und Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dreihöf (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dreihöf (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Oldřichovice, Ortsteil der Stadt Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Třídvoří, Ortsteil der Gemeinde Nebanice, Tschechien
 Záhoří, Ortsteil der Stadt Žatec, Tschechien

Siehe auch:
 Dreihöfe
 Dreihöfen
 Drei Höfe
 Dreihof